Сезон 1963 — шестой сезон для «Шахтёра» в чемпионатах СССР. Команда впервые играет в классе «А». Перед сезоном лига класса «А» претерпела реформу и стала состоять из двух групп. Команды пробившиеся из класса «Б» составили основу второй группы, в том числе и карагандинский «Шахтёр». Таким образом «горняки» по сути остались играть в лиге того же уровня, что и в предыдущих сезонах.

Чемпионат СССР 1963

Вторая группа класса «А»

Турнирная таблица

Матчи

Кубок СССР 1963

Матчи

Статистика

Матчи и голы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт футбольного клуба «Шахтёр»
 История, статистика, программки ФК «Шахтёр»
 «Шахтёр» Караганда в сезоне 1963 на сайте footballfacts.ru

1963
Сезоны футбольных клубов 1963